JNP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Newport Beach (Stati Uniti)